

Geografia

Italia 
 Avegno – comune nella provincia di Genova (Liguria)

Svizzera 
 Avegno – ex comune ora frazione di Avegno Gordevio, comune nel distretto di Vallemaggia (Canton Ticino)
 Avegno Gordevio – comune nel distretto di Vallemaggia (Canton Ticino)

Persone 
 Carlo Avegno (1900-1943) – militare e partigiano italiano
 Silvia Avegno – pallanuotista italiana